The Yngwie Malmsteen Collection - pierwsza składanka Yngwiego Malmsteena wydana w listopadzie 1991 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1991
Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy kompilacyjne